Roodzant ist der Familienname folgender Personen:

 Catharina Roodzant (1896–1999), niederländische Schachspielerin
 Jan Roodzant (* 1984), arubischer Schwimmer
 Pieter Roodzant (1827–1880), niederländischer Marineoffizier